Francouzské gymnázium je název více škol:

 Francouzské reálné gymnázium v Dejvicích – do roku 1950 v Dejvicích, od roku 1919 do třicátých let ve třetím poschodí reálky v Ječné v Praze
 Francouzské gymnázium v Praze – na Smíchově v Praze, od roku 1997